Das Comité Olímpico de Puerto Rico wurde 1948 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnten zehn Sportler aus Puerto Rico zehn olympische Medaillen erringen (2 × Gold, 2 × Silber und 6 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Aníbal Santiago Acevedo – Boxen (0-0-1)
Barcelona 1992: Bronze, Weltergewicht (- 67 kg)
 Jasmine Camacho-Quinn – Leichtathletik (1-0-0)
Tokio 2020: Gold, 100-Meter-Hürdenlauf
 Javier Culson – Leichtathletik (0-0-1)
London 2012: Bronze, 400-Meter-Hürdenlauf
 Jaime Yusept Espinal – Ringen (0-1-0)
London 2012: Silber, Freistil Mittelgewicht (– 84 kg)
 Arístides González – Boxen (0-0-1)
Los Angeles 1984: Bronze, Mittelgewicht (- 75 kg)
 Orlando Maldonado – Boxen (0-0-1)
Montréal 1976: Bronze, Papiergewicht (- 48 kg)
 Luis Ortiz – Boxen (0-1-0)
Los Angeles 1984: Silber, Leichtgewicht (- 60 kg)
 Mónica Puig – Tennis (1-0-0)
Rio de Janeiro 2016: Gold, Einzel
 Daniel Santos – Boxen (0-0-1)
Atlanta 1996: Bronze, Weltergewicht (- 67 kg)
 Juan Venegas – Boxen (0-0-1)
London 1948: Bronze, Bantamgewicht (- 54 kg)

Weblinks 
 Comité Olímpico de Puerto Rico

!Medaillengewinner
Puerto Rico